La princesa Victoria Elisabeth von Hohenlohe-Langenburg ( ; Málaga, 17 de marzo de 1997) es una noble germano-española. Como jefa de la casa de Medinaceli, una de las familias aristocráticas más importantes de España, es la  duquesa de Medinaceli y grande de España, además de poseer otros títulos españoles relacionados. Adicionalmente, doña Victoria es una princesa de Hohenlohe-Langenburg, con tratamiento de alteza serenísima y es miembro de la casa de Hohenlohe, una dinastía principesca alemana. También es adelantada mayor de Andalucía como condesa de los Molares.

Con 43 títulos nobiliarios reconocidos en España, es la noble más titulada del mundo. Es 10 veces grande de España.

Biografía 
Nació en Málaga el 17 de marzo de 1997, hija del príncipe Marco de Hohenlohe-Langenburg (quien posteriormente sería el  duque de Medinaceli) y de Sandra Schmidt-Polex. Se crio y ha pasado la mayor parte de su vida en la ciudad alemana de Múnich,

Cabe destacar que es la única princesa española por derecho propio aunque con título extranjero, tras la Princesa de Asturias Doña Leonor de Borbón. Es la persona de más rango de la nobleza española, estando situada sólo por detrás de la Infanta Margarita, componente de la familia del Rey.

Hohenlohe estudia Relaciones Internacionales en el Instituto de Empresa de Madrid y es trilingüe.

Títulos nobiliarios 
Tras el fallecimiento de su padre, el 19 de agosto de 2016, se convirtió en heredera del ducado y de los derechos de su padre en la sucesión de los títulos de su bisabuela, Victoria Eugenia Fernández de Córdoba,  duquesa de Medinaceli. El 22 de mayo de 2017, se publica en el Boletín Oficial del Estado la Real Carta de Sucesión en el ducado de Medinaceli a su favor. El 9 de octubre de 2017, se publicó en el BOE la sucesión en su favor del condado de San Martín de Hoyos, del marquesado de Cilleruelo, y del marquesado de San Miguel das Penas.

El Boletín Oficial del 22 de enero de 2018 publica la sucesión en su favor del condado de Santa Gadea, del ducado de Alcalá de los Gazules, del ducado de Camiña, del ducado de Denia, del ducado de Tarifa, del marquesado de Aytona, del marquesado de Camarasa, del marquesado de la Torrecilla y del marquesado de Priego, todos con grandeza de España.

El Boletín Oficial del 20 de marzo de 2018 publica la sucesión en su favor del condado de Alcoutim, del condado de Amarante, del condado de Castrogeriz, condado de Ossona, condado de Prades, condado del Risco, marquesado de Alcalá de la Alameda, marquesado de Comares, marquesado de Denia, marquesado de las Navas, marquesado de Malagón, marquesado de Montalbán, marquesado de Pallars y del marquesado de Tarifa.

El BOE del 1 de junio del mismo año publica la sucesión en su favor del condado de Aramayona, condado de Buendía, condado de Castellar, condado de Cocentaina, condado de Medellín, condado de los Molares (y adelantazgo mayor de Andalucía), condado de Moriana del Río, condado de Valenza y Valladares, marquesado de Villafranca, marquesado de Villa Real, condado de Villalonso, vizcondado de Bas, vizcondado de Cabrera, vizcondado de Linares y del vizcondado de Villamur.

Diez títulos con grandeza de España

5 ducados 

  duquesa de Medinaceli
  duquesa de Alcalá de los Gazules
  duquesa de Camiña
  duquesa de Denia
  duquesa de Tarifa

4 marquesados 

  marquesa de Aytona
  marquesa de Camarasa
  marquesa de la Torrecilla
  marquesa de Priego

1 condado 

  condesa de Santa Gadea

33 títulos sin grandeza de España

12 marquesados 

  marquesa de Tarifa
  marquesa de Montalbán
  marquesa de Malagón
  marquesa de las Navas
  marquesa de Denia
  marquesa de Comares
  marquesa de Alcalá de la Alameda
  marquesa de Cilleruelo
  marquesa de San Miguel das Penas
  marquesa de Pallars
  marquesa de Villafranca
  marquesa de Villa Real

17 condados y un adelantazgo 

  condesa de Aramayona
  condesa de Buendía
  condesa de Castellar
  condesa de Cocentaina
  condesa de Medellín
  condesa de los Molares, adelantada mayor de Andalucía
  condesa de Moriana del Río
  condesa de Ofalia
  condesa de San Martín de Hoyos
  condesa del Risco
  condesa de Prades
  condesa de Ossona
  condesa de Castrogeriz
  condesa de Amarante
  condesa de Alcoutim
  condesa de Valenza y Valladares
  condesa de Villalonso

4 vizcondados 

  vizcondesa de Bas
  vizcondesa de Cabrera
  vizcondesa de Linares
  vizcondesa de Villamur

Tratamiento 
 Su Alteza Serenísima doña Victoria Elisabeth von Hohenlohe-Langenburg, princesa de Honhenlohe-Langenburg (1997–2016);
 Su Alteza Serenísima doña Victoria Elisabeth von Hohenlohe-Langenburg,  condesa de Ofalia, princesa de Honhenlohe-Langenburg (2016–2017);
 Su Alteza Serenísima doña Victoria Elisabeth von Hohenlohe-Langenburg,  duquesa de Medinaceli, grande de España, princesa de Hohenlohe-Langenburg (desde 2017).

Ancestros

Referencias 

Condes de Osona
Duques de Medinaceli
Marqueses de Denia
Marqueses de Priego
Marqueses de Tarifa
Personas de Múnich
Princesas de Hohenlohe-Langenburg
Nacidos en Málaga
14